ROPO steht für:

 Recognised Overseas Professional Organisation, internationale Akkreditierung für Gesellschaften im Bereich der Geologie, darunter die Geological Society of London
 Für den Grundsatz: Research online, purchase offline (im Internet suchen, in einer Filiale kaufen), siehe Click and Collect #ROPO-Effekt

ROPO